Андре́с Мари́я Урру́тия Бадио́ла (; 21 декабря 1954, Бильбао) — баскский нотариус, писатель, переводчик. Председатель Эускальцайндии с 2005 года.

Биография 
С 1981 по 1994 год работал нотариусом в Ондарроа, затем вернулся в Бильбао. Преподавал право в Университете Деусто. В 1991 году стал членом-корреспондентом Эускальцайндии, а 21 марта 1997 года был избран её действительным членом. Руководил составлением нескольких терминологических словарей баскского языка. 

С 2005 года — председатель Эускальцайндии. Стал первым председателем этой академии, родившимся в Бильбао.

Библиография

Оригинальные произведения 

 Euskara legebildean (1991)
 Orrialdeak (1992)

Переводы на баскский язык 

 Hareazko erlojua (Альваро Кункейро)
 Silmarilion (Толкин)
 Ostatua (Джеймс Джойс)

См. также 

 Аскуэ, Ресуррексьон Мария де
 Эускальцайндия

Примечания 

Председатели Эускальцайндии
Переводчики на баскский язык